Benito Boldi – calciatore italiano.
Guido Boldi – calciatore italiano.
Mario Boldi – calciatore italiano.
Massimo Boldi – comico, attore, cabarettista, e produttore cinematografico italiano.
Rossana Boldi – politica italiana.